Simoncini ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Simoncini (* 1986), san-marinesischer Fußballspieler
 Anita Simoncini (* 1999), san-marinesische Sängerin
 Davide Simoncini (* 1986), san-marinesischer Fußballspieler
 Francesco Simoncini († 1967), italienischer Typograf
 Giacomo Simoncini (* 1994), san-marinesischer Sportmanager und Politiker